Steimer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Steimer (* 1959), deutscher katholischer Kirchenhistoriker
 Eugen Steimer (1860–1926), Schweizer Dekorationsmaler und Zeichenlehrer
 Fritz Steimer (* 1947), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Miriam Steimer (* 1987), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Mollie Steimer (1897–1980, Pseudonym für Marthe Alperine), russische Anarchistin
 Paul Steimer (1883–1943), deutscher Staatsanwalt während des Nationalsozialismus
 Rufin Steimer (1866–1928), Schweizer Kapuzinerprediger und Historiker
 Tara Steimer-Herbet (* 1969), französische Archäologin

Siehe auch:
 Staimer